Saint Anthony’s Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint Anthony’s Catholic Church (Arkansas), ID-Nr. 86001885
 Saint Anthony’s Catholic Church (Texas), ID-Nr. 87001647

Siehe auch:
 St. Anthony’s Roman Catholic Church